Ольга Ефимова:
 Ефимова, Ольга Александровна (1934—1994) — советская и российская художница, педагог.
 Ефимова, Ольга Андреевна (род. 1990) — российская волейболистка.
 Ефимова, Ольга Денисовна (род. 1997) — российская волейболистка.